Мухаммед Назарович Назаров () — туркменский государственный деятель. Варианты транскрипции имени: Мухамед, Мухаммет.

Биография 
До 11 октября 1996 года занимал должность заместителя председателя Комитета национальной безопасности Туркменистана.

С 11 октября 1996 года по 14 марта 2002 года занимал должность председателя Комитета национальной безопасности Туркменистана. 26 октября 1998 года был награждён Орденом «Туркменбаши», так же с 2001 по 2002 год был заместителем Председателя Кабинета министров Туркменистана. 10 января 2001 года был награждён Орденом «За большую любовь к независимому Туркменистану».

С 7 мая 2001 года по 4 марта 2002 года был советником Президента Туркменистана по правовым вопросам и координации деятельности правоохранительных и военных органов по совместительству с основной работой.

В 2002 году было начато уголовное преследование группы офицеров Комитета национальной безопасности Туркменистана во главе с Мухаммедом Назаровым — «Дело Мухаммеда Назарова». Группу обвиняли в совершении преступлений по 11 статьям Уголовного кодекса Туркменистана, среди которых умышленные убийства, превышение служебных полномочий, коррупция. 4 марта 2002 года Мухаммед Назаров был понижен в воинском звании с генерал-полковника до генерал-лейтенанта. 2 апреля 2002 года был лишён воинского звания.18 июня 2002 года Мухаммеда Назарова приговорили к 20 годам лишения свободы.

См. также 
 Указ Президента от 10.09.2002 «О реабилитации граждан Туркменистана»

Примечания

Ссылки 
 https://centrasia.org/person2.php?st=1013880149
 http://www.labyrinth.ru/content/card.asp?cardid=36204
 https://www.novayagazeta.ru/articles/2007/06/14/33123-sekir-bashizm
 http://www.fergananews.com/articles/7901
 

Заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Кавалеры ордена «Туркменбаши»
Кавалеры ордена «За большую любовь к независимому Туркменистану»
Генерал-полковники
Председатели КНБ Туркменистана